Le RIFAP, ou réactions et interventions face à un accident de plongée, est un certificat de compétence délivré, en France, par la commission technique nationale de la FFESSM. Il n'a de valeur qu'au sein de cette fédération et d'autres écoles ou fédérations assurent d'autres qualifications en sauvetage subaquatique.

La formation conduisant à la délivrance de cette compétence a pour objet l’acquisition des savoirs et savoir-faire nécessaires à la bonne exécution des gestes destinés à préserver l’intégrité physique d’une victime d’accident de plongée, avant sa prise en charge par les services de secours.

Prérequis 
 Être titulaire de la licence fédérale en cours de validité.
 L’âge minimum requis est de 16 ans. Les candidats de moins de 18 ans doivent présenter une autorisation écrite du responsable légal.
 Les acquis peuvent être validés en une ou plusieurs séances. En ce qui concerne les capacités numérotées 4, 5 et 6, le volume horaire global de formation alloué devrait être au minimum de 8 heures.
 Cette formation, essentiellement pratique, est effectuée à partir de démonstrations, de l’apprentissage des gestes et de mises en situation d’accidents simulés.

Capacités 

La mise en place de la formation, essentiellement pratique, puis de l’évaluation de cette compétence, se fait en milieu naturel et/ou en piscine. Elle est effectuée à partir de démonstrations, de l’apprentissage des gestes et de mises en situation d’accidents simulés.

Il n'y a pas de contrôle des connaissances qui valident la bonne connaissance des techniques. La délivrance de cette attestation de compétence engage la responsabilité du ou des formateurs qui certifient qu’ils ont eux-mêmes constaté les aptitudes du candidat telles que définies dans les contenus de formation de ce module.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 PADI Rescue Diver
 Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

Liens externes 
  Manuel RIFAP du moniteur (FFESSM)
 SAMU SMUR Plongée

Accident de plongée
Médecine de la plongée
Formation à la médecine d'urgence ou aux premiers secours en France